Аппарат (от ) . Снаряжение, оборудование — завершённая совокупность частей или элементов для выполнения какой-либо функции.

 В технике, обобщенное название одного из классов устройств. Например: телевизор — телевизионный аппарат, телефон — телефонный аппарат, ракета — космический аппарат, реактор — ядерный или химический реактор.
 Летательный аппарат
 Совокупность органов человека, животного или растения, выполняющих какую-либо особую функцию организма. Например, вестибулярный аппарат.
 Совокупность органов управления, руководства чем-либо; совокупность учреждений, обслуживающих какую-либо область управления или хозяйства. Например, аппарат президента.
 Совокупность работников какой-либо организации, штат какого-либо учреждения. Например, аппарат бухгалтерии. Центральный аппарат — совокупность работников организации, выделенная относительно других работников (реальных, возможных или других аппаратов) посредством наделения их дополнительными полномочиями.
 Примечания, указатели и другие вспомогательные сведения к научному труду, собранию сочинений. Например, научный аппарат, критический аппарат.

Примечания

Ссылки